El término Gaillard puede hacer referencia a:

Apellido 
Gaillard es un apellido que han llevado las siguientes personas:

 Albert Gaillard (1858-1903), botánico y micólogo francés.
 Brigitte Gaillard, fl. 1989.
 Claude Ferdinand Gaillard, pintor y grabador francés.
 Félix Gaillard (1919-1970), político francés.
 Gabriel-Henri Gaillard, abogado francés.
 Georges Gaillard, (1900-1967) historiador de arte medieval francés.
 Georges Gaillard (botánico), botánico francés 1865-1929.
 Jacques Gaillard, editor francés de cine.
 Jeanne Gaillard, botánica francesa.
 Mary K. Gaillard, física teórica estadounidense.
 Rémi Gaillard (1975-), humorista francés.
 Robert Gaillard, actor y director estadounidense.
 Slim Gaillard (1916-1991), músico estadounidense.
 Tomi Gaillard
 Valèria Gaillard, filósofa y periodista española.

Toponimia 
 Gaillard (Alta Saboya), comuna francesa del departamento de Alta Saboya.
 Gaillard (Cayes-Jacmel), 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Cayes-Jacmel.
 Boinville-le-Gaillard, comuna francesa en el departamento de Yvelines.
 Château-Gaillard, comuna francesa en el departamento de Ain.
 Isla Gaillard, isla ubicada en Alabama, Estados Unidos.
 Gaillard Cut o Corte Gaillard, nombre dado por los estadounidenses al Corte Culebra, en el Canal de Panamá.
 Saint-Germain-le-Gaillard (Mancha), comuna francesa en el departamento de Mancha.
 Saint-Germain-le-Gaillard (Eure y Loir), comuna francesa en el departamento de Eure y Loir.
 Saint-Martin-le-Gaillard, comuna francesa en el departamento de Sena Marítimo.

Edificios 
 Castillo-Gaillard, fortaleza medieval francesa situada en el departamento de Eure.
 Château-Gaillard (Amboise), castillo real francés situado en el departamento de Indre y Loira.
  Auditorio Municipal Gaillard, espacio multipropósito ubicado en Charleston, Carolina del Sur.